Erik Broeckx, Belgisch politicus
 Jan Broeckx, Belgisch componist, muziekpedagoog en dirigent
 Jeff Broeckx, Belgisch stripauteur
 Nicole Broeckx, Belgisch atlete
 Nicoline Broeckx, Nederlands fotomodel en schoonheidsspecialiste
 Stefan Broeckx, Belgisch schrijver
 Stig Broeckx, Belgisch wielrenner

Zie ook 
 Broekx (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam